Gli occhi dell'anima – è un titolo che può riferirsi a:

Gli occhi dell'anima (Pursued) – film drammatico del 1934 diretto da Louis King
Gli occhi dell'anima – romanzo rosa del 2000 di Mary Alice Monroe
Gli occhi dell'anima – racconto del 2005 di Michel Faber